

Film en televisie
 Wolves (1930), film uit 1930 van Albert de Courville
 Wolves (2014), film uit 2014 van David Hayter

Muziek
 Wolves (Kanye West), een nummer van Kanye West
 Wolves (Selena Gomez & Marshmello), een nummer van Selena Gomez en Marshmello